Bukurešťský mír může odkazovat na vícero mírových dohod a smluv podepsaných v Bukurešti:

 Bukurešťská smlouva (1812) – mírová smlouva uzavřená mezi Ruskem a Osmanskou říší 18. května 1812, která uzavřela rusko-tureckou válku
 Bukurešťský mír (1886) – mírová smlouva mezi Srbskem a Bulharskem po srbsko-bulharské válce
 Bukurešťský mír (1913) – mírová smlouva mezi Rumunskem, Bulharskem, Řeckem a Černou Horou po druhé balkánské válce
 Bukurešťská smlouva (1916) – smlouva mezi Rumunskem a státy Dohody, dle níž se Rumunsko zavázalo vstoupit do první světové války proti Centrálním mocnostem
 Bukurešťský mír (1918) – mírová smlouva mezi Rumunskem a Centrálními mocnostmi uzavřená v květnu 1918 po porážce Rumunska v první světové válce